Bonnevaux (Alta Savoia), comú al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Bonnevaux (Doubs), comú al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Bonnevaux (Gard), comú al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Bonnevaux-le-Prieuré, comú al departament del Doubs (Borgonya - Franc Comtat)
 Buno-Bonnevaux, comú al departament d'Essonne (regió d'Illa de França)